Jedlik Ányos-díj a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adományozott díj
 Jedlik Ányos-díj a Magyar Villamos Művek Tröszt által adományozott díj
 Jedlik Ányos-díj a Szímői Jedlik Ányos Társaság által adományozott díj
 Jedlik Ányos-díj a Jedlik Ányos Társaság elnöksége által adományozott BORURA DERÜ emlékérem
 Jedlik Ányos-díj a Szikvízgyártók Országos Ipartestülete által alapított díj